Капка — многозначный термин:

Фамилия 
 Капка, Дмитрий Леонтьевич (настоящая фамилия Капкунов; 1898—1977) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист УССР.
 Капка, Здзислав (род. 1954) — польский футболист, бронзовый призёр чемпионата мира 1974 года.

География 
 Капка — озеро в Ставропольском крае.

См. также 
 Чон-Капка — село в Манасском районе Таласской области Киргизии.

Капка-лох на старославянском.